Il singolare del torneo di tennis BBB Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcello Craca che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (finale)
 Tomas Behrend (semifinali)
 André Sá (quarti di finale)
 Daniele Bracciali (primo turno)

 Igor Gaudi (primo turno)
 Marcello Craca (Campione)
 Karsten Braasch (secondo turno)
 Petr Dezort (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BBB Open 1999